Александр Клецков (, ) — узбекистанский футболист, защитник. Выступал за сборную Узбекистана.

Биография 
Александр Клецков родился 27 сентября 1985 года в городе Мары.

Играл в футбол на позиции центрального защитника. В 2003—2004 годах выступал за «Пахтакор-2» из Ташкента. В 2005 году дебютировал в главной команде «Пахтакора». Провёл в составе ташкентцев четыре сезона подряд. За это время трижды стал чемпионом Узбекистана (2005—2007) и один раз серебряным призёром (2008). Кроме того, три раза выиграл Кубок Узбекистана (2005—2007).

В 2005—2008 годах выступал в Кубке чемпионов Содружества. В 2005 году провёл 2 матча, в 2006 году — 4. В 2007 году стал победителем турнира в составе «Пахтакора», сыграв 6 матчей и забив 2 гола, в том числе в финале в серии пенальти против латвийского «Вентспилса» (0:0, пен. 9:8). В 2008 году завоевал серебро Кубка чемпионов Содружества, в котором сыграл 6 матчей, в том числе финальный с азербайджанским «Хазаром» (3:4).

В 2009 году перебрался в Китай, подписав контракт с «Цзянсу Сунин». В 2010 году перешёл в «Тяньцзинь Тэда», с которым выиграл серебро чемпионата страны. В том же году вернулся в «Пахтакор», с которым выиграл комплект медалей чемпионата Узбекистана (серебро в 2010-м, бронзу в 2011-м, золото в 2012-м), а также завоевал Кубок страны (2011). Участвовал в Лиге чемпионов АФК, провёл 7 матчей.

Покинув «Пахтакор», выступал в Узбекистане за самаркандское «Динамо» (2013), ферганский «Нефтчи» (2014), джизакскую «Согдиану» (2015). В июле 2013 года подписал контракт с турецким «Ордуспором», однако позже переход был отменён.

В 2017 году играл в чемпионате Грузии за «Шукуру» из Кобулети.

6 сентября 2006 года провёл единственный в карьере матч за сборную Узбекистана. В поединке отборочного турнира Кубка Азии узбекистанцы на выезде сыграли вничью со сборной Гонконга (0:0), Клецков провёл на поле 90 минут.

Достижения

В качестве игрока 
 Пахтакор

 Чемпион Узбекистана (4): 2005, 2006, 2007, 2012.
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана (2): 2008, 2010.
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана (1): 2011.
 Обладатель Кубка Узбекистана (4): 2005, 2006, 2007, 2011.
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества (1): 2007.
 Серебряный призёр Кубка чемпионов Содружества (1): 2008.

 Тянцзинь Тэда

 Серебряный призёр чемпионата Китая (1): 2010.

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Шукура»
Игроки сборной Узбекистана по футболу